Niobe se poate referi la

Mitologia greco-romană
Niobe, fiica lui Foroneu cu o nimfă, prima femeie muritoare, iubita lui Zeus
Niobe, regina Tebei, sora lui Pelops, fiica lui Tantal cu Dione; copiii ei sunt omorâți pentru că o mânie pe Leto. Niobe se transformă într-o stană de piatră, sursa râului Achelous
Niobe, fiica lui Asaon și soția unui rege asirian, numit Filotos. După moartea acestuia, tatăl ei îi face avansuri. Ea în refuză și acesta-i arde toți copiii. Niobe se transformă în stană de piatră sau se aruncă de pe o stâncă

Dezambiguizare